Andriessen est un nom de famille néerlandais dérivé du prénom Andries, variante du prénom André. En France, il est surtout présent dans le département du Nord. Le suffixe génitif -sen indique une filiation.

 Frans Andriessen (1929-2019), homme politique néerlandais ; 
 Hendrick Andriessen (1607–1655), peintre flamand ; 
 Hendrik Andriessen (1892–1981), compositeur néerlandais ; 
 Koos Andriessen (1928-2019), homme politique néerlandais ;
 Louis Andriessen (1939-2021), compositeur néerlandais. 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand